Baisden steht für:

 Baisden (West Virginia), ein Ort im Logan County (West Virginia), im US-Bundesstaat West Virginia

Baisden ist der Familienname folgender Personen:

 Kendall Baisden (* 1995), US-amerikanische Sprinterin